Verlinde ist der Familienname folgender Personen:

 Claude Verlinde (1927–2020), französischer Künstler
 Erik Verlinde (* 1962), niederländischer Physiker
 Herman Verlinde (* 1962), niederländischer Physiker